Het Europees kampioenschap marathon van 1998 werd gehouden in Boedapest.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

Europees kampioenschap marathon
Atletiekwedstrijd in Hongarije
Sportevenement in Boedapest
Marathon in 1998
atletiek